Memorial Stadium (Baltimore)
 Memorial Stadium (Bloomington)
 Memorial Stadium (Bristol)
 Memorial Stadium (Champaign)
 Memorial Stadium (Clemson)
 Memorial Stadium (Lincoln)
 
 Memorial Stadium (Seattle)
 Memorial Stadium (Université du Kansas)